Antoine Mazier (1908-1964), homme politique français ;
 Pierre Mazier (1920-2016), essayiste et résistant français ;
Rosalie Magnon, épouse Mazier (1841-1922), photographe française.